Кызылегис () — село в Зерендинском районе Акмолинской области Казахстана. Административный центр Кызылегисского сельского округа. Код КАТО — 115667100.

География 
Село расположено на юге района, в 20 км на юго-восток от центра района села Зеренда.

Улицы 

 ул. Абая Кунанбаева,
 ул. Акан Сери,
 ул. Кенесары Касымова,
 ул. Маншук Маметовой,
 ул. Орталык,
 ул. Шокана Уалиханова.

Ближайшие населённые пункты 

 село Карашилик в 7 км на востоке,
 село Коктерек в 9 км на севере,
 аул Богенбай би в 12 км на западе,
 село Ортаагаш в 12 км на севере.

Население 
В 1989 году население села составляло 855 человек (из них казахов 72%).

В 1999 году население села составляло 541 человек (282 мужчины и 259 женщин). По данным переписи 2009 года, в селе проживало 349 человек (173 мужчины и 176 женщин).

Примечания 

 

 

 
Населённые пункты Зерендинского района